Álvaro Sarabia (né en 1978), joueur chilien de football ;
 Antonio Sarabia (1944-2017), écrivain mexicain, auteur de roman policier ;
 Carlos Sarabia (né en 1975), auteur-compositeur-interprète et chanteur mexicain ;
 Chelique Sarabia (1940-2022), poète, musicien, producteur de télévision et homme politique vénézuélien ;
 Ignacio Sarabia (né en 1983), coureur cycliste mexicain ;
Juan Sarabia (1882-1920), journaliste et homme politique mexicain ;
 Manuel Sarabia (né en 1957), joueur et entraîneur espagnol de football ;
 Pablo Sarabia (né en 1992), joueur espagnol de football ;
 Pedro Sarabia (né en 1975), joueur paraguayen de football.

Patronyme hispanique